Schrijverswijk (Heerhugowaard) - wijk in Heerhugowaard, Nederland
 Schrijverswijk (Veenendaal) - wijk in Veenendaal, Nederland
 Schrijverswijk (Zele) - wijk in Zele, België

Zie ook
 Schrijversbuurt - doorverwijspagina